Amerikai Egyesült Államok
 Rock River (Michigan)
 Rock River Township, Michigan
 Rock River (Wyoming)